Mendelssohn steht für:
 Mendelssohn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bankhaus Mendelssohn & Co., Privatbank (1795–1938)
 Mendelssohn-Werkverzeichnis, Verzeichnis der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Mendelssohn Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Mendelssohn-Gesellschaft, Verein
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung, Stiftung bürgerlichen Rechts
 Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien der Universität Potsdam
 Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law in Hamburg
 Fanny Mendelssohn Quartett

Mendelssohn ist der Name folgender 

Familien:
 Mendelssohn (Berliner Familie), deutsche Bankiers-, Gelehrten- und Künstlerfamilie, die auf den Kaufmann und Philosophen Moses Mendelssohn (1729–1786) zurückgeht
 Mendelssohn Bartholdy, Zweig dieser Familie 
 Mendelssohn (Familie aus Jever), deutsche Kaufmanns-, Gelehrten- und Künstlerfamilie, die auf den Kaufmann Moses Mendelssohn (1778–1848) zurückgeht

Gebäude:
 Palais Mendelssohn in Berlin-Grunewald
 Mendelssohn-Haus (Düsseldorf)
 Mendelssohn-Haus (Leipzig)
 Mendelssohn-Remise in Berlin-Mitte

Preise:
 Mendelssohn-Preis (1879–1936)
 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Preis (1879 bis 1936, ab 1963)
 Internationaler Mendelssohn-Preis zu Leipzig
 Mendelssohn-Stipendium des Ministeriums für Kultur der DDR

Siehe auch:
 Mendelsohn
 Mendelsson
 Mendelson
 Mandelson, anglisierte Namensform